Ро́джер Бе́йкер Марти́нес То́бинсон (; 23 июня 1994, Картахена, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Америка» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
В возрасте 17 лет Мартинес был приглашён в Аргентину для обучения в академии «Бока Хуниорс». Он не смог дебютировать за основную команду, так как на тот момент был несовершеннолетним. В том же году Роджер присоединился к молодёжке «Архентинос Хуниорс», а в 2012 году перешёл в «Расинг» из Авельянеды. 18 августа 2013 года в матче против «Тигре» он дебютировал в аргентинской Примере. 18 мая 2014 года в поединке против «Годой-Крус» Роджер забил свой первый гол за «Расинг». Летом того же года он для получения игровой практики на правах аренды перешёл в «Сантамарину». 4 сентября в матче против «Индепендьенте Ривадавия» Мартинес дебютировал в аргентинской Примере B. После окончания аренды он вернулся в «Расинг».

В начале 2015 года Мартинес на правах аренды перешёл в «Альдосиви». 13 февраля в матче против «Велес Сарсфилд» он дебютировал за новую команду. 2 марта в поединке против Атлетико Сармьенто Роджер забил свой первый гол за «Альдосиви». В 2016 году в матчах Кубка Либертадорес против боливийского «Боливара» и колумбийского «Депортиво Кали» Мартинес забил три гола.

Летом 2016 года Роджер перешёл в китайский «Цзянсу Сунин». Сумма трансфера составила 8 млн.евро. 20 июля в матче против «Хэбэй Чайна Фортун» он дебютировал в китайской Суперлиге. В этом же поединке Мартинес сделал «дубль», забив свои первые голы за новую команду. Всего за два неполных сезона в Китае он сыграл 30 матчей, в которых забил 17 голов.

7 января 2018 года Мартинес перешёл в испанский «Вильярреал» за 15 млн евро. Его взяли в качестве замены Седрику Бакамбу. 20 января в матче против «Леванте» он дебютировал в Ла Лиге. 19 мая в поединке против мадридского «Реала» Роджер забил свой первый гол за «Вильярреал». Летом 2018 года Мартинес перешёл в мексиканскую «Америку». 23 июля в матче против «Некаксы» он дебютировал в мексиканской Примере. В этом же поединке Роджер забил свой первый гол за «Америку».

Международная карьера 
29 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Гаити Мартинес дебютировал за сборную Колумбии, заменив во втором тайме Карлоса Бакку. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года Роджер принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Коста-Рики и США.

Летом 2019 года Роджер был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. В первом матче в группе против Аргентины он отличился голом на 71-й минуте, а его команда в итоге одержала победу 2:0. Был признан лучшим игроком матча.

Голы за сборную Колумбии

Достижения 
Международные

 Колумбия
  Кубок Америки — 2016

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки олимпийской сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Альдосиви»
Игроки ФК «Сантамарина»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Америка» Мехико